Васькинский сельсовет

Кировская область 
 Васькинский сельсовет Тужинского района (преобразован в конце 1990-х в сельский округ)

Курганская область 
 Васькинский сельсовет Целинного района (упразднён в 2021 году)

Удмуртия 
 Васькинский сельсовет Сюмсинского района

В упразднённом регионе

Коми-Пермяцкий автономный округ (Пермская область) 
 Васькинский сельсовет Гайнского района (упразднён к 2005 году)